Trevico ist:

 Die Bezeichnung für ein Tibularbistum Titularbistum Trevico
 ein Ort in Kampanien, siehe Trevico (Kampanien)